Ел Таблеро има више значења:

 Ел Таблеро (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Таблеро (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Таблеро (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Таблеро (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику